Volframio – termine antiquato con cui era conosciuto l'elemento chimico del tungsteno
 Volframio – sommergibile della Regia Marina